Restauration (von lateinisch restauratio „Wiederherstellung“) steht für:

 Restauration, umgangssprachlich für Wiederherstellung eines alten Zustandes von Kulturgütern, siehe Restaurierung
 Restauration, veraltet für Restaurant

Geschichte:
 Restauration (Geschichte), Wiederherstellung eines politischen Zustandes
 Stuart-Restauration, Wiederherstellung der englischen Monarchie (1660–1689)
 Restauration (Frankreich), Wiederherstellung der Bourbonenmonarchie (1814–1830)
 Restauration (Schweiz) (1814–1830)

Siehe auch

 Restoration – Restitution – Wiederherstellung (Begriffsklärungen)